Старов — фамилия:

 Старов, Владимир Георгиевич (1925—2013) — народный художник Российской Федерации.
 Старов, Иван Егорович (1745—1808) — русский архитектор.
 
 Старов, Николай Григорьевич — Георгиевский кавалер; полковник; № 9364; 26 ноября 1854.
 Старов, Семён Никитич — Георгиевский кавалер; полковник; № 4338; 19 декабря 1829.